Bahrdt ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Bahrdt (* 1975), deutscher Fernsehjournalist und Moderator
 Fritz Bahrdt (* 1939), deutscher Handballspieler
 Hans Bahrdt (1877–1953), deutscher Pädiater
 Hans Paul Bahrdt (1918–1994), deutscher Soziologe

 Karl Friedrich Bahrdt (1740–1792), deutscher Theologe
 Vince Bahrdt (* 1971), deutscher Songwriter und Pianist

Siehe auch:
 Bardt
 Bart (Begriffsklärung)
 Barth (Begriffsklärung)
 Bard